

Film
Frieda – film per la televisione britannico del 1946
Frida l'amante straniera (Frieda) – film britannico del 1947
Frieda – film per la televisione britannico del 1948

Onomastica
Frieda – variante del nome proprio di persona femminile Frida

Personaggi immaginari
Frieda – personaggio della serie animata Maggie
Frieda – personaggio dei fumetti dei Peanuts
Frieda – personaggio del manga L'attacco dei giganti

Persone
John Frieda – parrucchiere e imprenditore britannico
Jordan Frieda – attore britannico
Leonie Frieda – scrittore e traduttore svedese

Altro
Frieda – fiume della Germania
722 Frieda – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Frida